Personen
 Adrianus Antonie Henri Willem König, Nederlands politicus
 Claus König, Duits ornitholoog
 Frank König, een Zwitsers-Belgisch voetballer en atleet
 Franz König (kardinaal), een Oostenrijks geestelijke en kardinaal
 Han König, Nederlands acteur
 Hendrik Pieter König, Nederlands kapitein-ter-zee
 Herbert König, Oostenrijks componist
 Johann Gerhard König, Duits botanicus
 Johann Samuel König, een Duits wiskundige
 Johanna König, Duits actrice en zangeres
 Leopold König (Tsjechisch wielrenner), geboren 1987.
 Leopold König (Oostenrijks wielrenner), actief in de jaren 70.
 Ludwig König, Duits orgelbouwer
 Marie-Pierre Kœnig, een Franse generaal tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 Miroslav König (1972), een Slowaaks voetbaldoelman
 Ove König, Zweeds schaatser
 Vroni König-Salmi, Zwitserse oriëntatieloopster
 Walter König (politicus), Zwitsers politicus
 Walter König (scheikundige), Duits scheikundige
 Walter Koenig (acteur), Amerikaans acteur

Overig
 König (motorenfabriek), een voormalige Duitse fabriek van motoren, gevestigd in Berlijn
 König (carrosseriebouwer), een voormalige Nederlandse fabriek van autobuscarrosserieën, gevestigd in Den Haag
 Stelling van König, stelling uit de mechanica in verband met de Kinetische energie.